Городоцька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Білорусі.

Україна 
 Городоцька сільська рада — Вінницька область, Іллінецький район
 Городоцька сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Маневицький район
 Городоцька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ружинський район
 Городоцька сільська рада — Рівненська область, Рівненський район
 Городоцька сільська рада — Тернопільська область, Заліщицький район

Білорусь 
 Городоцька сільська рада — Мінська область, Молодечненський район